

Toponyme
 Médan est une commune du département des Yvelines (France) abritant la Maison d'Émile Zola, où se réunissaient les amis de l'écrivain, ce qui donna lieu à la publication du recueil Les Soirées de Médan en 1880.
 Medan est une ville d'Indonésie dans le nord de l'île de Sumatra.

Patronyme
 Toussaint Médan (1759-1852) est un maître écrivain toulousain.